Ерки — название населённых пунктов на Украине:

 Ерки — село в  Миргородском районе Полтавской области.
 Ерки — посёлок городского типа в Катеринопольском районе Черкасской области.